Alaminos, une commune d'Espagne de la province de Guadalajara ;
 Alaminos, une localité de la province de Laguna, aux Philippines ;
 Alaminos, une municipalité de la province de Pangasinan, aux Philippines.